Silaș ():
 Râul Silaș (), un curs de apă, afluent al râului Bradu
 Nume de familie
 Gheorghe Silaș (1914, Căianu Mic  2001), un inginer român

Vezi și 
 Ulmoasa ()

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară